Vauvillers (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Vauvillers (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia